Отеро (округ, Колорадо) 
 Отеро (округ, Нью-Мексико)